«No Mean City» — десятий студійний альбом шотландського гурту «Nazareth».

Композиції 
 Just to Get into It — 4:24
 May the Sunshine — 4:55
 Simple Solution, Part 1 & 2 — 4:59
 Star — 4:55
 Claim to Fame — 4:30
 Whatever You Want Babe — 3:42
 What's In It For Me — 4:19
 No Mean City, Part 1 & 2 — 6:32

Джерела 

 No Mean City  allmusic
 No Mean City  last.fm

Англомовні музичні альбоми
Альбоми Nazareth